The Westerner steht für:
 The Westerner, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Der Westerner von William Wyler (1940)
 The Westerner (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Fenimore Fillmore – The Westerner, Computerspiel